Het Wereldkampioenschap triatlon lange afstand 2007 vond plaats op 15 juli in het Franse Lorient. De wedstrijd bestond uit 3 km zwemmen, 80 km fietsen en 20 km hardlopen. Bij de mannen ging de overwinning naar de Fransman Julien Loy in 3:30.11. Bij de vrouwen schreef de Britse Leanda Cave de wedstrijd op haar naam in 4:04.03.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen

Triatlon in 2007
Wereldkampioenschap triatlon op de lange afstand
Triatlon
Sportevenement in Bretagne
Sport in Morbihan
Lorient